Le dimanche  est le 299 jour de l'année 1890.

Naissances 
 Ganesh Shankar Vidyarthi (mort le ), journaliste indien
 Jacques Gérard (mort le ), Jacques Gérard

Décès 
 Antonio Raimondi (né le ), naturaliste et un explorateur italien-péruvien
 Carlo Collodi (né le ), écrivain italien

Voir aussi 
 26 octobre et octobre 1890